Karim Aoudia – giocatore di calcio a 5, ex calciatore e giocatore di beach soccer norvegese
 Mohamed Amine Aoudia – ex calciatore algerino